Het ATP-toernooi van Parijs 2011 werd van 7 tot en met 13 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

De titelverdediger in het enkelspel Robin Söderling liet verstek gaan in verband met de naweeën van klierkoorts (ziekte van Pfeiffer).

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs